Dominique Gauchet (1857-1931), militaire français.
Marcel Gauchet (1946-), philosophe et historien français.
Patronyme français